Brands peut faire référence à :
 Daniel Brands (né en 1987), joueur de tennis allemand ;
 Eugène Brands (1913-2002), peintre néerlandais ;
 Frans Brands (1940-2008), coureur cycliste belge ;
 Johannes Josephus Brands (1748-1822), homme politique néerlandais ;
 Terry Brands (né en 1968), lutteur américain ;
 Tom Brands (né en 1968), lutteur américain, frère jumeau du précédent ;
 Brands Hatch, circuit automobile britannique.

Homonymie de patronyme